Пурав Раджа (; родился 7 декабря 1985 года в Мумбаи, Индия) — индийский теннисист; победитель двух турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Пурав — один из двух сыновей Киран и Мукула Раджи; его брата зовут Михил.

Индиец в теннисе с семи лет. Лучший элемент игры — укороченный удар, любимое покрытие — зальный ковёр.

Спортивная карьера 

Специализируется на играх в парном разряде. Первый матч в основной сетке турниров серии ATP в одиночном разряде, пробившись через квалификацию, сыграл на турнире в индийском Мумбаи в сентябре 2007 года. В том же году выиграл первый турнир из серии «фьючерс» в парном разряде (с Айсамом-уль-Хак Куреши. В 2009 году в паре с Садиком Кадиром выиграл первый турнир серии «челленджер» в Карши. Следующий успех на «челленджере» отпраздновал в 2010 году, выиграв с Третом Конрадом Хьюи в Тоёте. В 2011 году они выиграли «челленджер» в Кремоне. В марте 2013 года с Дивиджем Шараном побеждает на «челленджере» в Киото. В июне с ним же в паре на Уимблдоне впервые принял участие в основной сетке турнира из серии Большого шлема. В июне индийская пара завоевывает первый свой титул на турнире ATP. Происходит это на турнире в Боготе, где в финале они обыграли Эдуара Роже-Васслена и Игоря Сейслинга. Благадоря этому Пурав в парном рейтинге впервые поднялся в первую сотню.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (57)

Победы (31)

Поражения (26)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Индии